Al-Mizzi – studioso musulmano
 Dennis Mizzi – ex calciatore maltese
 Eddie Mizzi – ex calciatore maltese 
 Enrico Mizzi – politico maltese
 Fortunato Mizzi – politico maltese
 Freddie Mizzi – ex calciatore maltese
 Joseph Mizzi – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Marlene Mizzi – politica maltese
 Silvio Mizzi – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano